Hay diferentes conflictos que son llamados Guerra del Desierto. Este término se puede referir a:

La Conquista del Desierto o Campaña del Desierto: fue una campaña militar llevada a cabo por el gobierno argentino en el siglo XIX contra las naciones mapuche, tehuelche y ranquel, con el objetivo de obtener el dominio territorial de la Pampa y la Patagonia oriental, hasta entonces bajo control indígena.

Campaña en África del Norte:tuvo lugar en el desierto de África del Norte, durante la Segunda Guerra Mundial. Incluyó campañas en Libia y Egipto (Desierto Occidental), en Marruecos y Argelia (conocida por los Aliados como Operación Torch) y en Túnez.

Campaña del Desierto Occidental:fue la etapa inicial de la Campaña en África del Norte que se desarrolló en Libia y Egipto, durante la Segunda Guerra Mundial.